Кузюг — название населённых пунктов:

Россия 
 Кузюг — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Кузюг — деревня в Павинском районе Костромской области.

См. также 
 Кузюг (приток Вочи) — река в Костромской области России.
 Кузюг (приток Моломы) — река в Кировской области России.
 Кузюг (приток Енталы) — река в Вологодской области России.